Prickning kan syfta på

 Prickning – en form av kvinnlig könsstympning.
 Prickning – informell och felaktig benämning på att någon döms för brott och därmed kommer förekomma i polisens belastningregister.
 Prickning – informell och vardaglig benämning på att en politiker i riksdagen kritiseras efter att ha KU-anmälts till Konstitutionsutskottet.